W Polsce
 Jelonki – część miasta Warszawa, w dzielnicy Bemowo
 Jelonki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Jelonki – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki 
 Jelonki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki
 Jelonki – kolonia wsi Jelenin w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Jelonki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Jelonki – gromada w powiecie ostrowskim
 Jelonki – gromada w powiecie pasłęckim

 Zobacz też
 Jelonek